Han Zhaodi () (né en  et mort en ) est un empereur chinois de la dynastie Han de  à  Son nom personnel est Liu Fuling ().

Liu Fuling était le plus jeune fils de l'empereur Han Wudi. L'empereur Han Wudi avait déjà  au moment de sa naissance. Liu Fuling monta sur le trône après la mort de son père en , il n'avait que . Huo Guang est désigné comme régent.

Le long règne de son père a laissé un empire puissant mais la situation financière de l'empire est inconfortable. L'empereur, conseillé par Huo Guang, a pris l'initiative de réduire les impôts ainsi que les dépenses publiques. En conséquence, la dynastie Han a connu une nouvelle ère de prospérité.

L'empereur Han Zhaodi est mort après un règne de . Il n'avait que , Il fut enterré à Han Pingling (漢平陵) près de l’actuelle Xianyang au Shaanxi. Liu He, son neveu, lui succéda sous le nom de Prince de Changyi.

Naissance et enfance 
En , Liu Fuling est né d'une concubine favorite de l'empereur Han Wudi, concubine Zhao, qui portait le titre de Dame Gouyi (钩弋夫人). La concubine Zhao prétend avoir eu une grossesse qui a duré , donc la même longueur que le mythique empereur Yao.

En , son frère Liu Ju, le prince héritier en titre a été accusé de pratiquer la sorcellerie contre son père et, après avoir été contraint à une rébellion, Liu Ju s'est suicidé.

Après la mort du prince Liu Ju, l'empereur Han Wudi a placé le jeune Liu Fuling comme prince héritier du trône impérial. L'empereur a également choisi comme régent Huo Guang qu'il considérait comme compétent et fidèle. Il a également ordonné le suicide de la mère du Prince Fuling, la concubine Zhao. Peu après cette officialisation, l'empereur Han Wudi est mort en . Le prince héritier Liu Fuling monta sur le trône impérial à l'âge de .

Nom de l'ère 
 Shiyuan (始元. shĭ yúan)  – 
 Yuanfeng (元鳳. yúan fèng)  – 
 Yuanping (元平. yúan píng)

Famille 
 Père
 Empereur Han Wudi
 Mère
 Concubine Zhao
 Femme
 Impératrice Shangguan, fille de Shangguan An (b. 89 BC, d. 37 BC)

Arbre généalogique 

Monarque chinois du Ier siècle av. J.-C.
Empereur de la dynastie Han
Histoire de la Chine impériale
Naissance en 94 av. J.-C.
Décès en 74 av. J.-C.
Empereur de la dynastie Han de l'Ouest